The Jets kan syfta på:

New York Jets – en sportklubb i amerikansk fotboll från National Football League
Jets (West Side Story) – ett fiktivt gäng i musikalen West Side Story
Winnipeg Jets (1972-1996) – ett ishockeylag som spelade i NHL 1972-1996
Winnipeg Jets – ett ishockeylag som spelar i NHL